Osoby o tym nazwisku:
 Bill Huizenga – amerykański polityk
 Jenning Huizenga – holenderski kolarz torowy i szosowy